Dixiana bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dixiana (Alabama)
 Dixiana (South Carolina)
 Dixiana (Virginia)

Sonstiges:
 Dixiana (Film), 1930
 Dixiana (Zug), Typ eines Reisezuges
 Dixiana (Band), US-amerikanische Band